Бори́сов — поширене східнослов'янське та болгарське прізвище. Утворене від імені Борис. Жіноча форма — Борисова. Деякі Борисові — дворяни.

Відомі носії 
 Борисов Андрій Євгенович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борисов Андрій Іванович (1798—1854) — декабрист.
 Борисов Артур Володимирович (1986—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борисов Бойко — болгарський державний та політичний діяч.
 Борисов Борис Олексійович — Почесний громадянин Севастополя.
 Борисов Борис Петрович (1931—1986) — український радянський художник-оформлювач.
 Борисов Валентин Тихонович (1901 — 1988) — український композитор, педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Борисов Валерій Дмитрович — народний депутат.
 Борисов Володимир Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борисов Володимир Іванович — бібліограф, літературний критик, перекладач, фахівець з інформатики.
 Борисов Володимир Олександрович — Герой Радянського Союзу.
 Борисов Геннадій Володимирович — кримський астроном, співробітник Кримської станції МДУА, відкривач комети C/2013 N4 (BORISOV).
 Борисов Георгій Олексійович — Герой Радянського Союзу.
 Борисов Дмитро Володимирович (нар. 1980 р.) — український ресторатор, популяризатор української гастрономії.
 Борисов Дмитро Дмитрович ( 1985 р.) — російський журналіст, телеведучий, радіоведучий.
 Борисов Євген Євгенович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Борисов Іван Григорович (1921—1954) — Герой Радянського Союзу.
 Борисов Іван Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Борисов Микола Борисович — Герой Радянського Союзу.
 Борисов Микола Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Борисов Михайло Володимирович — Герой Радянського Союзу.
 Борисов Михайло Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Борисов Олег Іванович — радянський актор, певний час працював у Києві.
 Борисов Олександр Олексійович (1866—1934) — російський художник, перший живописець Арктики, письменник, громадський діяч, дослідник полярних земель.
 Борисов Олександр Тимофійович (07.09.1927, хутір Мала Кам'янка Ростовської обл. — 10.03.2017, Москва) — радянський і російський художник-постановник, професор ВДІКу. Народний художник РРФСР (1988).
 Борисов Олександр Федорович (1905 — 1982) — російський актор.
 Борисов Петро Іванович — декабрист.
 Борисов Сергій Іванович — український вчений, знавець у галузі трубопрокатного виробництва, заслужений діяч науки і техніки УРСР.
 Борисов Сергій Олександрович — радянський хокеїст.

 Борисов (місто) — місто в Білорусі.

Див. також 
 Борисів — села: в Ізяславському районі Хмельницької області і Васильківському районі Київської області України.
 Цареборисів — село в Ізюмському районі Харківської області України (сьогодні — Оскіл).

Російські прізвища
Болгарські прізвища
Слов'янські прізвища